RGE steht für:
 Porgera Airport (IATA-Code), Flughafen der Porgera-Goldmine, Enga Province in Papua-Neuguinea
 Regent Airways (ICAO-Code), bangladeschische Fluggesellschaft
 Bahnhof Germersheim (DS100-Code), Bahnhof der rheinland-pfälzischen Mittelstadt Germersheim
 RGE Group (Royal Golden Eagle), singapurische Unternehmensgruppe
RGE Servicegesellschaft Essen, Unternehmen der Stadt Essen

rge steht für:
 Hellenoromani (ISO-639-3-Code), nahezu ausgestorbene Mischsprache der Roma in Griechenland

Abkürzung